Asiatiska mästerskapet i fotboll 2007 hölls mellan 7 juli och 29 juli 2007 i Indonesien, Malaysia, Thailand och Vietnam. Turneringen vanns av Irak som slog Saudiarabien med 1-0 i finalen.

2007 var första året där Australien deltog efter att under 2006 lämnat Oceaniens fotbollsförbund där man ansåg att konkurrensen var för dålig.

Värdnationer 
Beslutet att ha fyra värdnationer föreslogs och presenterades av AFCs president Mohammed Bin Hammam, vilket han senare ångrade och erkände som ett misstag på grund av problemen med logistiken och organisationen mellan de fyra värdländerna.

Spelplatser

Kvalificering 
Kvalificeringen till mästerskapet spelades mellan 22 februari - 15 november 2006. För första gången var den regerande mästaren (Japan) tvungen att kvala till mästerskapet. 24 lag deltog i kvalet och delades in i 6 grupper med 4 lag i varje där alla lag möter varandra två gånger och de två bästa lagen i varje grupp gick vidare till mästerskapet. Indonesien, Malaysia, Vietnam och Thailand var direktkvalificerade som värdnationer.

Deltagare och seedning 
För första gången seedades lagen efter FIFA:s världsranking och inte efter hur det gick i det föregående mästerskapet.
Lottningen ägde rum i Kuala Lumpur 19 december 2006

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Skytteligan 
4 mål:
  Younis Mahmoud
  Naohiro Takahara
  Yasser Al-Qahtani
3 mål:
  Mark Viduka
  Sebastián Quintana
  Maksim Shatskikh

2 mål:
  Han Peng
  Shao Jiayi
  Wang Dong
  Seiichiro Maki
  Shunsuke Nakamura
  Pipat Thonkanya
  Saeed Alkas
  Timur Kapadze

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Externa länkar 
AFC Asian Cup

2007 i Thailand
2007 i Malaysia
2007 i Vietnam
2007 i Indonesien
Fotbollsåret 2007
Fotboll i Indonesien
Fotboll i Thailand
Fotboll i Malaysia
Fotboll i Vietnam
2004
Sportevenemang i Vietnam
Sportevenemang i Indonesien
Sportevenemang i Thailand
Sportevenemang i Malaysia